Sapnik je lahko:
 sapnik - del dihalnega sistema pri sesalcih
 Sapnik, Vače - naselje